est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide alpha-hydroxybutyrique, numéro CAS 
 acide bêta-hydroxybutyrique, numéro CAS 
 acide gamma-hydroxybutyrique, numéro CAS 
 acide 3-hydroxyisobutyrique ou acide 3-hydroxy 2-méthylpropanoïque, numéro CAS